22-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1989 году проходил в болгарском городе Варна. В финальной стадии приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионками Европы в 20-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1989 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1989 на сайте www.todor66.com

1989
1989 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1989 году